Willem van Haecht (dichter) (ca. 1530-1612), Vlaams toneeldichter en tekenaar
 Willem van Haecht (schilder) (1593-1637), Vlaamse barokschilder